W Polsce
 Gąsewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Gąsewo – część wsi Grodzisko w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Gąsewo – dawna gromada

Zobacz też 
 Gąsewo Poduchowne